Южный военный округ — военно-административная единица в ряде стран.

 Южный военный округ (Израиль)
 Южный военный округ (Казахстан)
 Южный военный округ (Россия)